Кубок Испании по футболу ( — Кубок короля) — ежегодный кубковый турнир по футболу, проводящийся между испанскими футбольными клубами. Проводится с 1902 года, организатором турнира является Королевская испанская футбольная федерация.

С момента своего основания кубок несколько раз менял название. Современное название Кубок Короля используется с 1977 года. Когда-либо владели кубком всего 17 клубов; наиболее титулованным клубом является «Барселона» с 31 титулами, затем идёт «Атлетик Бильбао» (23 титула) и мадридский «Реал Мадрид» с 19 победами. Победитель турнира участвует в Лиге Европы и матчах за Суперкубок Испании перед началом следующего сезона.

Действующим обладателем кубка является «Реал Бетис», обыгравший 23 апреля 2022 года в финале «Валенсию» в серии пенальти со счётом 5:4 (основное и дополнительное время закончилось со счётом 1:1) на стадионе «Олимпийский» в Севилье.

История 
В 1902 году Карлос Падрос, ставший позднее президентом футбольного клуба «Реал», предложил к торжественной коронации Альфонсо XIII приурочить футбольные соревнования. На инициативу мадридского клуба отозвались ещё четыре испанские команды — «Барселона», «Эспаньол», объединённая команда из Бискайи и столичный клуб «Нью Фут-Бол». Победителем первого турнира стала «Бискайя». Так началась история Королевского кубка.

В 1910 году между испанскими футбольными клубами состоялся раскол. Враждебность и напряжение среди клубов привели к образованию двух разных футбольных ассоциаций — Испанской федерации футбола и Объединения испанских футбольных клубов. В 1910 и 1913 годах каждая из ассоциаций организовывала свои собственные кубковые соревнования.

В 1937 году, в связи с началом гражданской войны в Испании, республиканские провинции провели свой собственный турнир за Кубок Свободной Испании (). В финале этого турнира встречались две валенсийские команды, футбольный клуб «Леванте» со счетом 1:0 одержал победу над «Валенсией». Королевская федерация футбола Испании отказывается признавать официальный статус Кубка Свободной Испании, вследствие чего он не может считаться эквивалентом Кубка Испании.

В сезоне 2013/2014 мадридский «Реал» установил уникальное достижение: команда дошла до финала, не пропустив ни одного мяча.

Владельцы трофея 

За всю историю существования турнира было изготовлено 13 кубков различного дизайна. Шесть из них навсегда перешли к футбольному клубу «Барселона», три — к команде «Атлетик» из Бильбао, и два кубка получил мадридский «Реал». Кубки были переданы этим клубам в вечное владение за серии из трёх побед подряд в рамках Королевского кубка, либо же за пять побед в общей сумме участий в турнире. Первый кубок 1902 года был подарен команде из Бискайи, как первым его обладателям. Футбольному клубу «Севилья» в 1939 году достался первый Кубок Генералиссимуса, а после смерти генерала Франко мадридскому «Атлетико» был передан последний — 11-й трофей Генералиссимуса.

Названия турнира 
 1902 — Кубок коронации (Кубок Его Величества Короля Альфонсо XIII)
 1902—1932 — Кубок Короля (Copa del Rey)
 1932—1936 — Приз Президента Республики (Trofeo Presidente de la II República)
 1937 — Кубок Свободной Испании
 1938 — соревнования на кубок не проводились
 1939—1976 — Кубок генералиссимуса (Copa del Generalísimo);
 с 1977 — Кубок Короля (Copa del Rey)

Формат проведения 

До образования испанской футбольной Лиги в 1928 году, кубковые соревнования играли роль национального чемпионата. Отбор команд происходил через местные или региональные футбольные объединения. С усовершенствованием самой Лиги была разработана более удобная квалификационная схема — через групповой этап.

В отличие, например, от английского Кубка Футбольной Ассоциации, в испанском турнире количество команд-участниц ограничено. В турнире принимают участие все команды Примеры (высшего дивизиона), все команды Сегунды (второго дивизиона), лучшие футбольные клубы Сегунды «Б» и чемпионы Терсеры (четвёртого дивизиона Испании).

На ранних этапах соревнования команды проводят плей-офф на вылет с командами из низших дивизионов, которым предоставляется преимущество своего поля. 1/32 и 1/16 финала соревнования, четвертьфинал и полуфинал проводятся в 2 матча, дома и на выезде. Финал проводится из одной игры на нейтральном поле.

Изначально (вплоть до сезона 2004/05), в рамках отборочного турнира до 1/8 финала проводился один матч на поле более слабого соперника. 1/8, 1/4 финала и полуфинал проводились в 2 этапа, финальная встреча проходила на нейтральном поле. Но начиная с сезона 2005/06 Королевская федерация футбола изменила систему квалификации, чем вызывала достаточно большое возмущение команд низших дивизионов. Отныне, команды Сегунды «Б» должны были сначала проводить серию матчей среди клубов своего дивизиона, потом серию стыковочных матчей с командами Сегунды «А», и только потом команды-победители Сегунды получали возможность сыграть с клубами Примеры, да и то, лишь с теми, которые не принимают участие ни в каких европейских турнирах. Те же футбольные команды, которые во время проведения Королевского кубка соревнуются в Кубке УЕФА или в рамках Лиги Чемпионов, имеют определенные привилегии и к борьбе в турнире включаются лишь в 1/8 финала.

В сезоне 2006/07 федерация футбола снова модифицировала систему розыгрыша. На этот раз клубы Сегунды «Б» сначала должны были сыграть серию отборочных матчей между собой, потом встретиться с командами Сегунды «А» и уже в 1/16 финала соревноваться с командами Примеры, независимо от участия последних в евротурнирах.

Обладатель Королевского кубка автоматически становится представителем Испании в Лиге Европы на следующий сезон (до 1999 года команда-обладатель участвовала в Кубке обладателей кубков, до 2009 года — в Кубке УЕФА).

Также победитель турнира автоматически участвует в розыгрыше Суперкубка Испании, где встречается в решающем матче с победителем национального чемпионата того же сезона. В случае если одна команда выиграла и чемпионат и кубок в один год, то она играет с финалистом королевского кубка.

Финалы 

 В 1938 году кубковый турнир не проводился.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех игр всех розыгрышей, даты игр, и протоколы финальных встреч
 Перечень команд-чемпионов прошлых лет, архив результатов финальных матчей
 Наиболее интересные матчи в истории турнира
 Недавний розыгрыш кубка — описание, статистика. Официальный сайт Королевской федерации футбола Испании
 Новости, комментарии, описание матчей 2007

Футбольные соревнования в Испании